Viella puede hacer referencia a:
 Viella (Cabranes), lugar de la parroquia de Fresnéu, concejo de Cabranes, Principado de Asturias, España;
 Viella (Siero), parroquia del concejo de Siero, Principado de Asturias, España;
 Viella (lugar), lugar de la parroquia de Viella, concejo de Siero, Principado de Asturias, España;
 Viella y Medio Arán (oficialmente Vielha e Mijaran), municipio de la provincia de Lérida, España;
 Viella (oficialmente Vielha), localidad del municipio de Viella Mitg Arán, provincia de Lérida, España;
 Viella (Gers), comuna del departamento de Gers, Francia;
 Viella (Altos Pirineos), comuna del departamento de Altos Pirineos, Francia.

 Viella (instrumento), instrumento musical de cuerdas frotadas de la Edad Media.

 Puebla de Sanabria (en leonés La Viella), un municipio de la provincia de Zamora, en España.